Сеноко́сная:

 Сенокосная — река в Ленинградской области.
 Сенокосная — станция Дальневосточной железной дороги (Приморский край).